Molnár Vince (Kinorány, 1862-?) gyógypedagógus
Molnár Vince (1926- ) erdélyi magyar orvos.

Jegyzetek